

Notes et références